Румен е мъжко славянско име. От „руменина“ – „с бяло-червено лице“ 

Румен може да се отнася за:
 Румен Антонов – български изобретател в автомобилостроенето
 Румен Босилков – български футболист
 Румен Горанов – български футболист, полузащитник
 Румен Леонидов – български поет и журналист
 Румен Овчаров – български политик
 Румен Пенин – български географ
 Румен Петков – няколко души с това име
 Румен Петков – български режисьор на анимационни филми
 Румен Радев – 5-и президент на България (от 2017)
 Румен Родопски – български изпълнител на родопски народни песни
 Румен Ралчев – български бизнесмен и политик (ГОРД)
 Румен Рангелов – български футболист
 Румен Рашев – български политик (СДС)
 Румен Руменов – няколко души с това име
 Румен Тинков – български футболист, вратар
 Румен Тосков – български композитор
 Румен Христов – български политик
 Румен Янков – български юрист

Вижте също 
 Румяна

Източници